Пар-ле-Шава́нж () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаванж. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10279.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к востоку от Парижа, в 55 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 70 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 41 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 28 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 80,0 %). Из 28 активных работали 23 человека (13 мужчин и 10 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 13 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Юбер (XII век). Памятник истории с 1988 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об